Суперкубок Белоруссии по футболу среди женщин 2021 года () прошёл 15 марта на стадионе ФК «Минск». В матче встретились чемпион и обладатель кубка 2020 года минский клуб «Динамо-БДУФК» и серебряный призёр чемпионата и финалист кубка 2020 года клуб «Минск».

Превью 
Перед сезоном 2021 года клуб «Минск» покинули почти все игроки основого состава. Так в другие клубы перешли:
  Динамо-БДУФК (1):  (23 года)
  Звезда-2005 (3): Валерия Белая (22), Наталья Воскобович (27), Алеся Лынько (23)
  Локомотив (1): Мария Галай (28)
  Рязань-ВДВ (3): Ксения Кубичная (22), Полина Шатиленя (25), Виктория Тихон (19)
   (2): Тамила Химич, Анна Козюпа

Статистика матча

Примечания 

Спорт в Белоруссии в 2021 году
2021 год в женском футболе
Женский футбол в Белоруссии